Парау Кручи има више значења:

 Парау Кручи (Рачу), насеље у округу Муреш у Румунији
 Парау Кручи (Погачауа), насеље у округу Муреш у Румунији